Кубок Судірмана 2011 — 12-й розіграш Кубка Судірмана під егідою Всесвітньої федерації бадмінтону (БВФ). Турнір проходив з 22 по 29 травня 2011 року у м. Циндао, Китай. У турнірі взяло участь 33 збірні, а в елітній групі вперше в історії змагалось 12 команд.

Володарем Кубку Судірмана стала збірна Китаю, яка перемогла збірну Данії у фіналі із рахунком 3:0. Для Китаю ця перемога стала восьмою і четвертою поспіль на Кубку Судірмана. Бронзові медалі завоювали команди Кореї та Індонезії.

Посів 
Посів команд турніру був оголошений 9 березня 2011 року. Дванадцять найсильніших збірних команд світу розсіяні по 4 підгрупах. Найсильніші команди визначалися за сумою світового рейтингу найкращих національних гравців, тобто складалися рейтинги одного найкращого гравця в чоловічій одиночній категорії, жіночій одиночній, а також найкращих чоловічих, жіночих і змішаних пар. Таким чином був складений рейтинг всіх 33 команд, які беруть участь у чемпіонаті. Перші 12 будуть боротися за Кубок — це перший рівень команд, що були розсіяні по 4 підгрупах наступним чином: 1-а підгрупа — Китай, Японія і Німеччина, 2-а — Індонезія, Малайзія і Росія; 3-я — Тайвань, Таїланд і Індія, 4-а — Данія, Корея та Англія. Таким чином за звання чемпіонів будуть боротися 8 азійських і 4 європейські команди.

Жеребкування відбулось 17 квітня 2011 року.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 1

Груповий етап

Група 1A

Група 1B

Група 1C

Група 1D

Плей-оф 
Жеребкування чвертьфіналів вібдулось 25 травня 2011 року після того, як були зіграні фінальні матчі групового етапу.

Сітка плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Група 2

Група 2A

Група 2B

Плей-оф

Група 3

Група 3A

Група 3B

Плей-оф

Група 4

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 
Кубок Судірмана  на БВФ 

Кубок Судірмана
Бадмінтон у Китаї
Спорт у Циндао
2011 у бадмінтоні